Trompetenregister steht für:

 eine Sammelbezeichnung für verschiedene Zungenpfeifen aus der Trompetenfamilie (Trompete, Posaune, Clairon usw.) der Orgelregister
 das Orgelregister Trompete (als Einzelregister)

 Spanische Trompeten